Тель-Авивский округ () — один из семи административных округов Израиля. Площадь — 176 км². Административный центр — Тель-Авив. Агломерация, образовавшаяся вокруг округа и соседних городов, называется Гуш-Дан.

Население 

В процентном соотношении:
 Евреи: 1 202 600 чел. (93,6 %)
 Арабы: 17 500 чел. (1,4 %)
 Другие: 64 900 чел. (5,0 %)

Города

Местные советы

Региональные советы 
Центральный округ является единственным в Израиле округом, в котором отсутствуют региональные советы.

Примечания